Pascal Trogoff (né en 1960) est un artiste français, musicien, auteur, compositeur et interprète.

Biographie 
Il est né à Rennes en 1960 ; il est le fils de Maurice Trogoff, journaliste à Ouest-France et écrivain et petit-fils de Jean Trogoff, journaliste à L'Ouest-Éclair et écrivain.

Élevé dans une famille de mélomanes, il grandit en apprenant à jouer de plusieurs instruments. C'est finalement le saxophone qu'il choisira. 

Après son baccalauréat au lycée Chateaubriand à Rennes, il obtient une licence d'anglais à l'université de Haute Bretagne en 1981.

Très influencé à la fois par la musique classique et par le rock rennais du début des années 1980, il évolue dans différentes influences musicales entre rock, musiques du monde et new-wave.

Débuts 
Il crée un groupe éphémère Sergeï Papail and the Scarlet Empresses avec des transfuges de Marquis de Sade et écrit tous les titres du groupe avec Sergei Papail.

Sapho 
Il rencontre l'artiste Sapho et réalise de nombreux arrangements, enregistrements pour ses albums. Il l'accompagne aussi dans chacun de ses concerts.
 1982 album Passage d'Enfer (arrangements et enregistrement).
 1983 album Barbarie (arrangements et enregistrement).
 1985, album Passons Passions (arrangements et enregistrement) 
 1986, album - bande originale du film homonyme Rue du départ de Tony Gatlif (enregistrement) 
 1986, double album en public Sapho live au Bataclan (enregistrement) 
 1987, album El sol y la luna (arrangements et enregistrement)

Solo 
 1987, album Laisse-toi dériver

Compositeur 
 2011, il participe à la composition de la Comédie musicale Dracula, l'amour plus fort que la mort  pour lequel la presse le retient comme l'un des "auteurs compositeurs de talent" 
2015, compositeur pour Low Wood/Universal Publishing
2011, compositeur pour Sony/ATV Music Publishing
2012, participe à la composition du titre "Mens moi" de Merwan Rim
2017, compose il faut vivre, pour Lisa Tilde (Universal Publishing pop)

Références

Liens externes 
 

Musicien français
Saxophoniste français
Auteur-compositeur-interprète français
Naissance en 1960
Naissance à Rennes